Chełsty bezeichnet Dörfer in Polen:
 Chełsty (Lidzbark) (dt. Chelst), Dorf der Gmina Lidzbark in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Chełsty (Różan), Dorf der Gmina Różan in der Woiwodschaft Masowien
 Chełsty (Żarnów), Dorf der Gmina Żarnów in der Woiwodschaft Łódź